Ferran II d'Aragó, dit el Catòlic (Sos del Rey Católico, 1452 - Madrigalejo, 1516), comte de Barcelona i rei d'Aragó, València, Mallorques, Sicília, Sardenya, Nàpols i les Índies del Mar Oceà, consort i regent a Castella i Lleó
 Ferran II del Sacre Imperi Romanogermànic (Graz, 1578 - Viena, 1637), emperador del Sacre Imperi Romanogermànic i arxiduc d'Àustria
 Ferran II de Lleó (1137 - Benavent, 1188), rei de Lleó (1157 - 1188)
 Ferran II de les Dues Sicílies (Palerm, 1810 - Nàpols, 1859), rei de les Dues Sicílies (1830 - 1859)
 Ferran II de Ribagorça (1546 - 1592), últim comte de Ribagorça i V duc de Vilafermosa (1581-1592)
 Ferran II de Nàpols (1469 - 1496), rei de Nàpols (1495 - 1496)
 Ferran II de Portugal (Coburg, 1819 - Lisboa, 1885), príncep de Saxònia-Coburg Gotha i rei de Portugal
 Ferran II de Mèdici o de Toscana (Florència, 1610 - 1670), Gran Duc de Toscana